Єрихон — місто в Палестині
 Єрихон — американський постапокаліптичний телесеріал
 Єрихон — хорор-шутер 2007-го року

Див. також 
 Джерико